Гал(ь)перн — еврейская фамилия.
 Гальперн, Александр Яковлевич (1879—1956) — российский политический деятель.
 Галперн, Бер (Борис Львович Гальперин; 1902—1984) — еврейский (идиш) писатель.
 Гальперн, Владимир Иванович (1919—1944) — советский танкист, Герой Советского Союза.
 Гальперн, Георг Гад (1878—1962) — экономист, деятель сионистского движения.
 Гальперн, Давид Юделевич (1912—1977) — советский учёный, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР.
 Гальперн, Ирина Леоновна (род. 1930) — заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999), доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующая отделом Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных.
 Галперн, Менаше Шлёмович (Менасий Соломонович Гальперин, 1871—1960) — еврейский писатель, редактор и издатель (идиш); отец Р. М. Гальпериной.
 Гальперн, Мойше-Лейб (1886—1932) — еврейский поэт-модернист (идиш).
 Гальперн, Саломея Николаевна (урождённая Андронникова; 1888—1982) — меценат Серебряного века, жена А. Я. Гальперна.
 Гальперн, Самарий Александрович (1904—1977) — советский математик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Гальперн, Яков Иосифович (1876—1941) — советский хирург, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки УССР.
 Каминская, Эстер-Рохл (настоящая фамилия Гальперн, 1868—1925) — актриса еврейского театра на идише.

См. также 
 Альпер
 Альперин
 Альперович
 Альперт
 Гальперин
 Гельперин